Погба́ () — французская фамилия. Известные носители:

 Погба, Матиас (род. 1990) — гвинейский футболист, нападающий.
 Погба, Поль (род. 1993) — французский футболист гвинейского происхождения, полузащитник.
 Погба, Флорентен (род. 1990) — гвинейский футболист, защитник.